Ясиноватое — название населённых пунктов на Украине:

 Ясиноватое — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Ясиноватое — село в Боровском районе Харьковской области.

См. также 
 Ясиноватая
 Ясиноватка